Манжо́сов — фамилия. Известные носители:

 Денис Манжосов (род. 1978) — украинский актёр и телеведущий.
 Дмитрий Иванович Манжосов (1906—1962) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Николай Иванович Манжосов (1935—1997) — депутат Государственной думы России II созыва.